Als Vaterlandspartei bezeichnete und bezeichnet man
 jene arabischen oder türkischen Nationalparteien, die das Wort Watan (türkisch Vatan, deutsch Vaterland) im Parteinamen haben
 Al-Watan-Partei (Ägypten)
 Al-Watan-Partei (Libyen)
 Al-Watan-Partei (Tunesien)
 die Vatan Partisi in der Türkei
 die türkische Anavatan Partisi (ANAP), oft auch „Mutterlandspartei“ genannt
 die armenische Vaterlandspartei (Armenien)
 Phak Matubhum, eine muslimische Partei in Thailand, oft auch als Mutterlandpartei übersetzt
 die Deutsche Vaterlandspartei des Kaiserreiches
 die Allukrainische Vereinigung „Vaterland“ (Batkiwschtschyna)

Siehe auch: Vaterländische Union, Vaterländische Front